Красицкий — фамилия:

Известные носители 
 Красицкий, Анджей (1918—1995) — польский актёр театра и кино, директор варшавских театров.
 Красицкий, Мартин — польский литератор;
 Красицкий, Игнацы (1735—1801) — польский поэт, драматург и публицист эпохи Просвещения.
 Красицкий, Пётр Фотиевич (1906—1968) — украинский советский архитектор.
 Красицкий, Фотий Степанович (1873—1944) — украинский художник-реалист, автор жанровых картин и пейзажей.
 Красицкий, Ян (1919—1943) — польский антифашист.

Топоним 
 Красицкий — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Красицкий — станция ДВЖД в Хабаровском крае.
 Красицкое — село в Вяземском районе Хабаровского края.